Den Namen Katharinenturm tragen in Deutschland mehrere Gebäude:
Im Katharinenturm der Stiftsruine von Bad Hersfeld in Hessen hängt die Lullusglocke, die älteste datierte Glocke Deutschlands von 1038.
Der Katharinenturm in Stadt Blankenberg, einem Ortsteil von Hennef in Nordrhein-Westfalen, ist ein mittelalterliches Stadttor.
Der Katharinenturm in Esslingen am Neckar in Baden-Württemberg ist ein Aussichtsturm von 1957.
Der Katharinenturm in Heilsbronn in Bayern ist ein altes Stadttor und beherbergt heute das dortige Heimatmuseum.
 Der Katharinenturm in Magdeburg ist ein ab 2011 restauriertes und im Dezember 2013 neueröffnetes Gebäude, das in den 1970er Jahren als Haus der Lehrer errichtet worden war.